Норвешка се први пут појавила на Олимпијским играма 1900. године, које су биле друге по реду олимпијске игре модерног доба. На следећим олимпијским играма одржаним 1904. године Норвешка није учествовала и није још учествовала на играма одржаним 1980. године када се придружила бојкоту московских игара. На свим осталим играма Норвешка је учествовала. 

На Зимским олимпијским играма Норвешка је први пут учествовала 1924. године и учествовала на свим наредним одржаним Зимским олимпијским играма.

Норвешка је два пута била домаћин олимпијских игара:
 Зимске олимпијске игре 1952. у Ослу
 Зимске олимпијске игре 1994. у Лилехамеру

Норвешки олимпијци су закључно са 2008. годином освојили 424 медаља на олимпијадама, 144 на летњим, највише у једрењу и стрељаштву, и 280 на зимским играма, највише у кроз кантрију и брзом клизању. 

Национални олимпијски комитет Норвешке (-{Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité }-) је основан и признат од стране МОКа 1900. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освојене медаље на ЗОИ

Спољашње везе 
 
 

Норвешка на олимпијским играма